Diese Liste zeigt eine Übersicht über kroatische Adelsgeschlechter. Sie umfasst alteingesessene Geschlechter des Königreichs Kroatien im Mittelalter, Kroatien in Personalunion mit Ungarn, Kroatien in der Donaumonarchie, dem Königreich Slawonien, dem Königreich Dalmatien, der Markgrafschaft Istrien und der Republik Ragusa, sowie Adelsgeschlechter, die bis zum Ende der Habsburgermonarchie nach Kroatien zugezogen sind.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Z

Siehe auch 
 Liste der Bane von Kroatien
 Geschichte Kroatiens

Literatur

Einzelnachweise 

Kroatische Adelsgeschlechter
!Kroatischer Adelsgeschlechter